Gupta steht für: 

 Gupta, eine indische Dynastie, die das Gupta-Reich beherrschte
 Gupta-Schrift, Schrift, die im Gupta-Reich zum Schreiben des Sanskrit verwendet wurde
 Gupta Technologies, ein amerikanisches Softwareunternehmen
 Gupta Team Developer, eine Entwicklungsumgebung
 Gupta Team Object Manager, ein Source-Code-Managing-Werkzeug 
 Gupta SQLBase, eine relationale Datenbank

Gupta ist der Familienname folgender Personen:
 Abhijeet Gupta (* 1989), indischer Schachgroßmeister
 Abhinn Shyam Gupta (* 1979), indischer Badmintonspieler
 Atiha Sen Gupta (* 1988), britische Dramatikerin und Drehbuchautorin
 Bahadur Gupta (* 1976), indischer Skilangläufer
 Banarsi Das Gupta (1917–2007), indischer Politiker
 Hemen Gupta (1914–1967), indischer Filmregisseur
 Indrajit Gupta (1919–2001), indischer Politiker
 Kanta Gupta (1938–2016), kanadische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Nolini Kanta Gupta (1889–1984), indischer Freiheitskämpfer und Autor
 Radha Charan Gupta (* 1935), indischer Mathematikhistoriker
 Rahul Gupta, US-amerikanischer Arzt und Regierungsbeamter
 Rajesh K. Gupta (* 1961), indisch-US-amerikanischer Informatiker
 Ram Prakash Gupta (1923–2004), indischer Politiker

 Sanjeev Gupta (* 1971), indischstämmiger britischer Geschäftsmann
 Subodh Gupta (* 1964), indischer Künstler
 Sunetra Gupta (* 1965), indische Epidemiologin, Hochschullehrerin und Autorin
 Suraj N. Gupta (* 1924), indischer Physiker
 Swaraj Prakash Gupta (1931–2007), indischer Archäologe und Kunsthistoriker
 Umang Gupta (1949–2022), indisch-US-amerikanischer Unternehmer
 Vanita Gupta (* 1974), US-amerikanische Bürgerrechtsanwältin und nominierte United States Associate Attorney General
 Viswa (Vishwa) Jit Gupta (* 1942), indischer Geologe und wissenschaftlicher Fälscher, siehe Betrug und Fälschung in der Wissenschaft#Geologie
 Yana Gupta (* 1979), Modell und Schauspielerin

Zur Gupta-Familie, die seit 1993 in Südafrika lebt, gehören unter anderem die Unternehmer Ajay, Atul, Rajesh und Varun Gupta